Selección de hockey sobre césped de Argentina puede hacer referencia a:

Selección femenina de hockey sobre césped de Argentina, seleccionado femenino también conocido como Las Leonas.
Selección masculina de hockey sobre césped de Argentina, seleccionado masculino también conocido como Los Leones.